Ein Heraion () war in der griechischen Antike ein der Göttin Hera geweihter Tempel oder ein ihr geweihtes Heiligtum. 

Einige Heraia waren: 
 das Heraion von Argos (8./7. Jahrhundert v. Chr.)
 das Heraion von Olympia (7. Jahrhundert v. Chr.)
 das Heraion von Samos (7. Jahrhundert v. Chr.)
 das Heraion von Paestum (5. Jahrhundert v. Chr.)
 das Heraion von Agrigent (5. Jahrhundert v. Chr.)
 das Heraion von Pergamon (2. Jahrhundert v. Chr.)
 das Heraheiligtum von Lakinion, dem heutigen Capo Colonna,  bei Kroton
 das Heraion von Perachora bei Korinth
 das Heraion von Mykene
 der Foce del Sele (Mund des Flusses Sele), ein Heraion an der Mündung des Flusses Sele nördlich von Paestum

Literatur

Weblinks 

Archäologischer Fachbegriff
Archäologie (Klassische Antike)
Griechischer Tempel
Liste (Tempel nach Name)
Kult der Hera